Arpias ( Harpyae, Ἅρπυιαι), que significa "las que roban rápido" son unos personajes mitológicos que aparecen en la obra de Homer la Odisea como personificación de vientos de tormenta. En la mitología griega, las arpías o arpías (en griego antiguo Ἇρπυια Hárpyia, 'que vuela y saquea') eran inicialmente seres con apariencia de bellas mujeres aladas, cuyo cometido principal era hacer cumplir el castigo impuesto por Zeus a Fineo:
Criaturas de la mitología griega